La 2. divisjon 1973 ha visto le vittorie finali, nei rispettivi gironi, di Sarpsborg e Molde: le due squadre si sono conseguentemente guadagnate la promozione in 1. divisjon.

Vålerengen, Bryne e Mjølner si sono affrontate invece nelle qualificazioni alla 1. divisjon, per determinare l'ultima squadra promossa: ad avere la meglio è stato il Vålerengen.

Classifiche finali

Gruppo A

Gruppo B

Distretti IX-X

Distretto XI

Qualificazioni alla 1. divisjon

Collegamenti esterni

Calcio nel 1973
Campionato norvegese di calcio